Нико́ла Васи́левич (; 19 декабря 1983, Зворник, Югославия) — боснийский футболист.

Карьера

Клубная 
Выступал в клубе «Модрича». В 2006 году переехал в корейский «Чеджу Юнайтед», затем вернулся обратно в «Модричу». В 2009 стал игроком хорватской «Кроации», позднее стал выступать за «Звезду» Градачац. В 2011-м мог оказаться в футбольном клубе «Спартак-Нальчик», но в итоге перешёл в казахстанский «Шахтёр». После удачного, как для команды, так и для Николы, сезона, контракт с клубом был продлен. В середине 2014-го года получил серьезную травму, по причине которой пропустил остаток сезона.

В сборной 
За сборную Боснии и Герцеговины сыграл два матча. За молодёжную сборную провел 10 игр.

Достижения

Командные 
 «Модрича»
 Чемпион Боснии и Герцеговины: 2007/08

 «Шахтёр»
 Чемпион Казахстана (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Казахстана: 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2013

Личные 
 Лучший защитник казахстанской Премьер-Лиги (1): 2013
 В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (3): № 1 (2011, 2013); № 2 (2012)

Личная жизнь 
Его часто путают с сербским футболистом Николой Василевичем, который родился с ним в один день и выступал за «Црвену Звезду». Никола-игрок «Шахтёра» является же фанатом «Партизана». Супруга Райка, дочь Николина. Семья его живёт в Боснии. В свободное время играет в приставки, сидит в Интернете, читает новости, общается с друзьями и родными из Боснии, рисует карикатуры

Статистика

Клубная

В сборной

Матчи и голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Дрина»
Игроки ФК «Борча»
Игроки ФК «Модрича»
Игроки ФК «Чеджу Юнайтед»
Игроки ФК «Кроация» Сесвете
Игроки ФК «Звезда» Градачац
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда